Тонанцин, Тонацин, Тонан () — «Наша мать»; в ацтекской мифологии богиня-мать, персонификация земли или лунное божество. Более известна в ипостаси Сиуакоатль. Подобно Тлальтекутли её иногда изображали в виде жабы, глотающей каменный нож. Ей посвящались горные вершины и холмы, в частности холм Тепиак, на вершине которого после испанского завоевания ацтеку по имени Хуан Диего являлась Пресвятая Дева Гваделупская. В современном Мехико базилика Девы Гваделупской стоит на месте храма Тонацин. 

Среди историков ведутся споры о том, решили ли испанские конкистадоры использовать культ Тонанцин в качестве основы для развития культа Девы Марии Гваделупской или коренные американцы замаскировали свой культ Тонанцин, поклоняясь Деве Марии. Многие коренные жители использовали имя Тонанцин-Гваделупе, которое они считали одним и тем же божеством. Тем не менее, культ Тонантцин-Гваделупе по-прежнему исповедуют многие коренные жители Мексики, а также другие приверженцы мезоамериканских религий.

Примечания

Ссылки 
 Древняя Мезоамерика

Литература 
 Женщины в легендах и мифах/ Пер. с англ. О. Перфильева. — , «Крон-Пресс», 1998. — 592 с. С. 481.

Боги ацтеков
Боги по алфавиту
Богини луны
Богини плодородия
Богиня-Мать